Velika nagrada Abu Dabija 2017 je dvajseta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. novembra 2017 na dirkališču Yas Marina v Abu Dabiju. Zmagal je Valtteri Bottas, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, oba Mercedes, tretje pa Sebastian Vettel, Ferrari.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:37,356
|1:36,822
|1:36,231
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:37,391
|1:36,742
|1:36,403
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:37,817
|1:37,023
|1:36,777
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:38,016
|1:37,583
|1:36,959
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:37,453
|1:37,302
|1:36,985
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:38,021
|1:37,777
|1:37,328
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:38,781
|1:38,138
|1:38,282
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:38,601
|1:38,359
|1:38,374
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:38,896
|1:38,392
|1:38,397
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:38,629
|1:38,565
|1:38,550
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:38,820
|1:38,636
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:38,810
|1:38,725
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|2
|
|McLaren-Honda
|1:38,777
|1:38,808
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|20
|
|Haas-Ferrari
|1:39,395
|1:39,298
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:39,503
|1:39,646
|
|align="center"|15
|-
!16
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:39,516
|
|
|align="center"|16
|-
!17
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|Toro Rosso
|1:39,724
|
|
|align="center"|17
|-
!18
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein
|Sauber-Ferrari
|1:39,930
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:39,994
|
|
|align="center"|19
|-
!20
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Toro Rosso
|1:40,471
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|align="center"|55
|1:34:14,062
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton 
|Mercedes
|align="center"|55
|+3,899
|align="center"|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|5
| Sebastian Vettel 
|Ferrari
|align="center"|55
|+19,330
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|align="center"|55
|+45,386
|align="center"|5
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|align="center"|55
|+46,269
|align="center"|6
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|align="center"|55
|+1:25,713
|align="center"|7
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|align="center"|55
|+1:32,062
|align="center"|8
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|align="center"|55
|+1:38,911
|align="center"|9
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|11
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|10
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|16
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|2
| Stoffel Vandoorne 
|McLaren-Honda
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|13
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen 
|Haas-Ferrari
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|14
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|94
| Pascal Wehrlein 
|Sauber-Ferrari
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|18
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Toro Rosso
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|20
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|10
| Pierre Gasly 
|Toro Rosso
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|17
|align="center"|
|-
!17
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|align="center"|54
|+1 krog
|align="center"|19
|align="center"|
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|align="center" | 54
|+1 krog
|align="center"|15
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|align="center"|31
|Kolo
|align="center"|12
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|align="center"|20
|Hidravlika
|align="center"|4
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017